Iszim – rzeka w Kazachstanie i Rosji
 Iszim – chan Buchary
 Iszim – cywilne zastosowanie pocisku Kontakt
 Iszim – jeden z chórów anielskich w mitologii hebrajskiej i muzułmańskiej